Les Choristes hat folgende Bedeutungen:

 französischer Originaltitel des Films Die Kinder des Monsieur Mathieu
 Gemälde von Edgar Degas, siehe Les Choristes (Pastell)